Mission Mars est le  de bande-dessinée des aventures des 4 As.

Fiche technique 
 Scénario : Georges Chaulet
 Dessin : Jacques Debruyne
 Couleurs : Cenci
 Date de publication : 2005
 Éditeur : Casterman
 46 planches

Principaux personnages 
 Les 4 As
 Lastic
 Dina
 Doct
 Bouffi
 Le chien Oscar

 Les Méchants
 Docteur Hargnon
 Colonel Ostrogoth

 Les Martiens
 La professeur
 Le maire
 Les enfants
 Trombo
 Les gardes de Trombo

 Les policiers
 Commissaire Brodequin
 Inspecteur Lecardunoie

 Autres personnages importants
 Professeur Tube
 Mr Contanbank

Résumé 
Le milliardaire Contanbank a fait construire par le professeur Tube deux vaisseaux spatiaux permettant d'atteindre la planète Mars. Il a pensé aux 4 As pour faire le voyage. Ceux-ci doivent être répartis dans les vaisseaux de la manière suivante : le premier vaisseau comprendra Lastic et Dina, le second Doct, Bouffi et Oscar.

Le jour du départ, deux passagers clandestins, le  Hargnon et le colonel Ostrogoth, prennent place dans le premier vaisseau. Le vaisseau décolle, et arrive sur Mars. C'est à ce moment-là que le  Hargnon et le colonel Ostrogoth révèlent leur présence à Lastic et Dina, qui alertent la Terre.

Peu après le second vaisseau spatial quitte la terre. Il comprend Doct, Bouffi et Oscar, ainsi que deux policiers, le commissaire Brodequin et l'inspecteur Lecardunoie, chargés d'interpeller les deux bandits… Ce vaisseau s'écrasera sur Mars, sans que ses occupants soient blessés.

Pendant ce temps, Lastic et Dina ont débarqué sur Mars et ont fait connaissance avec des Martiens…

À la fin de l'album, alors que le méchant Martien, Trombo, fait l'objet d'une attaque par les 4 As, Hargnon et Ostrogoth sont faits prisonniers par Trombo.

Les 4 As et les deux policiers reviennent sur Terre grâce à la fusée spatiale en bon état. Leur trajectoire se révélant erratique, ils sont secourus par les Martiens, qui les ramènent sur Terre en soucoupe volante.

Anecdotes 

 Le site de lancement des fusées n'est pas gardé, si bien que Hargnon et Ostrogoth peuvent pénétrer sur le site et pénétrer dans la fusée sans être inquiétés.
 Le site de lancement des fusées est situé en France.
 Le voyage spatial ne dure que quelques jours, alors qu'un trajet Terre-Mars durerait plus de deux ans.
 Les Martiens parlent couramment la langue française, et les héros de la BD parlent très facilement la langue martienne.
 L'action de la BD se déroule notamment dans le sous-sol de la planète Mars, où l’air respiré par les Martiens convient parfaitement aux humains.
 Comme plusieurs albums de la série, un produit de consommation fictif est mis en vedette. Dans l'album il est constamment fait référence aux barres chocolatées Chocobar.
 Bouffi est livreur de pizzas.

Notes et références

Voir aussi 
 2005 en bande dessinée
 2005 en science-fiction

Les 4 As
Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée de science-fiction
2005 en science-fiction
Mars dans la fiction